Larentàlia també Larentinae i Larentinàlia, va ser un festival romà en honor dels lars, celebrat a l'antiga Roma.

Orígens 

Sembla que aquesta celebració va ser promoguda per Acca Laurèntia, és a dir que els seus orígens es remunten a la fundació de la ciutat. Aquesta dona era la mare adoptiva de Ròmul i Rem, els quals, després de morts van ser venerats com a lars protectors de Roma. Això explica per què durant la festivitat de la Larentàlia els sacrificis els oficiava el Flaminis Quirinalis, el sacerdot del déu Quirí i de Ròmul, considerat fill de Quirí. Plutarc va escriure que el qui oficiava aquesta cerimònia era el flamen martialis, el sacerdot de Mart, però Georges Dumézil opina que molt probablement es tracta d'una confusió d'aquest escriptor grec, que va identificar Quirí amb Mart perquè tots dos eren déus amb atribucions relacionades amb la guerra.

El culte als lars, els esperits protectors dels avantpassats, es creu que era de procedència etrusca.

Lloc i data 
Tot i que la funció dels lars i el seu àmbit d'acció eren les parets de cada residència familiar, la Larentàlia començava la celebració amb un sacrifici al Velabrum, el lloc on segons la tradició es va enterrar el cos d'Acca Laurèntia. Aquest indret era una esplanada entre el Fòrum Romà i els turons Capitoli i Palatí. Pel que fa a la data, la festivitat se celebrava en un principi al desembre el dia dècim abans de les calendes de gener. Per disposició d'August es va passar a celebrar dues vegades a l'any la segona a l'abril coincidint amb la festa en honor de Ròmul, del qual August clamava ser un descendent.

Referències

Bibliografia 
 
 

Festes romanes